AD Ceuta peut désigner :
 Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, club de football fondé en 1956 ;
 Agrupación Deportiva Ceuta, club de football espagnol fondé en 1970 et disparu en 1991 ;
 Asociación Deportiva Ceuta, club de football espagnol fondé en 1996 et disparu en 2012.